Francesco Janich (1937-2019), joueur de football international italien.
 Oliver Janich (1969-), écrivain, journaliste et politicien allemand.